Plaats in Indonesië
 Kersaratu (Malingping), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Kersaratu (Sidamulih), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java